Terra incognita  – termine utilizzato in cartografia per indicare un'area sconosciuta non ancora esplorata
 Terra incognita  – album degli Age of Nemesis
 Terra incognita  – album dei Coronatus
 Terra incognita  – album dei Juliette and the New Romantiques
 Terra incognita  – singolo dei Juliette and the New Romantiques
 Terra incognita  – album dei Gojira